Manicouagan kan syfta på:

Kanada
 Manicouagan – flod i regionen Côte-Nord i Québec
 Manicouaganreservoaren – den artificiella sjön kring René-Levasseur-ön vid nedslagskratern från trias
 Manicuagankratern – astroblem
 Manicouagansjön – den sjö längs med floden Manicouagan som existerade innan Daniel Johnson-dammen uppfördes
 Manicouagan (MRC) – sekundärkommun (municipalité régionale de comté) i regionen Côte-Nord
 Manicouaganhalvön – vid Manicouaganflodens mynning
 Manicouagan (valkrets) – en federal valkrets i den kanadensiska provinsen Québec